Odeon, Odéon (av Odeion) eller Odeonteatern kan syfta på:

 Domitianus odeon – en mindre typ av teater i Rom 92/96 - 1527
 Théâtre de l'Odéon – en teater i Paris
 Odeonteatern, Stockholm – en teater i Stockholm
 Odéon-Teatern – en biograf i Göteborg
 Odeon, München – ett tidigare konserthus i München
 Odeon (skivmärke) – ett tyskt skivmärke

Se även
Ideon (olika betydelser)